ТИГ — многозначная аббревиатура:
 ТИГ — тетраиодгликолурил
 ТИГ — течеискатель горючих газов
 ТИГ — Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук
 ТИГ — торгово-инвестиционная группа

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей